

Токовиця — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Токовиця — присілок, Підосиновський район, Кіровська область